Un archevêché est le siège épiscopal d'un archevêque. 

Toutefois, deux sens s'appliquent à ce terme :
 Ville épiscopale où habite un archevêque et où se trouve la cathédrale d'un archidiocèse;
 Résidence habituelle d'un archevêque, située dans cette même ville.

Articles connexes 
 Liste des évêchés et archevêchés français

Administration territoriale de l'Église catholique